Ники́та Ива́нович Зу́ев (1823—1890) — русский педагог, , картограф, географ, этнограф, публицист, издатель.

Биография 
Окончил  в 1844 году, был преподавателем в гимназиях Санкт-Петербурга (в 3-й гимназии — в 1849—1852 гг.) и Архангельска, работал чиновником особых поручений в департаменте народного просвещения, ом центрального статистического комитета министерства внутренних дел.

Опубликовал много статей естественно-исторического, этнографического, культурологического содержания в «Живописном Обозрении», «Ниве», «Кругозоре» (1873—1877).

Основал журналы «Живописное Обозрение» и «Северная Звезда».

Основные работы:
 «Учебная книга всеобщей истории» (4 изд., СПб., 1856)
 «Начертание древней географии и истории древних азиатских и африканских государств» (СПб., 1855)
 «Иллюстрированная география Российской империи» (СПб., 1887)
 «Опыт учебного руководства по всеобщей географии»
 «Азовское море, с его приморскими городами, их жителями, промыслами и торговлей» (СПб., 1855)
 «Опыт учебного руководства по географии Российской империи»
 «Краткое обозрение географии математической, физической и политической» (СПб., 1888); * «Общее обозрение географии математической etc.»
и др.

Издал атласы:
 географический (1853)
 географико-энциклопедический (1859)
 исторический (1867)
 Российской империи (1860)
Ш учебный (1860)
и др.,

а также карты:
 Амура (1859)
 Афганистана (1855)
 Европейской России (1886)
 Царства Польского
и др.

Ссылки

Примечания